Vigoureux peut désigner :

La Vigoureux, une empoisonneuse du  qui fut brûlée en place de Grève avec la Voisin et ses complices lors de l'affaire des poisons.

Patronyme 

 Jean Joseph Pierre Vigoureux (1784-1857), ingénieur des Ponts et Chaussées, a été directeur de la construction du canal latéral à la Loire ;
 Alphonse Vigoureux (1802-?), architecte français ;
 Clarisse Vigoureux (1789-1865), née Claire Gauthier, épouse Pierre-François Vigoureux, journaliste et écrivaine française ;
 Paul Marie Vigoureux (1876-1954), peintre, illustrateur et graveur français ;
 Pierre Vigoureux (1884-1965), sculpteur français .
 Philibert Vigoureux (1868-1933), peintre français.

Paronyme 
 Fabrice Le Vigoureux, homme politique français

Zoologie 
le pic vigoureux, un oiseau de la famille des Picidae.

Notes et références